Воскресе́нск — топоним в России:
 Воскресенск — город в Воскресенском районе Московской области;
 Воскресенск — муниципальное образование (городское поселение) в Воскресенском районе Московской области;
 Воскресенск — узловая железнодорожная станция Рязанского направления и Большого кольца МЖД в г. Воскресенск.
 Воскресенск — прежнее (до 1930 года) название города Истра в Московской области.
 Воскресенск — исторически сложившееся название пгт Воскресенское в Николаевской области.
 Воскресенск — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Воскресенск — село в Карагайском районе Пермского края.